Аконтла има више значења:

 Аконтла, Лос Оропеза (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аконтла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику